En medicina el término excavación puede referirse a:

 La bolsa o saco rectouterino, entre el útero y el recto.
 La excavación retrovesical, entre el recto y la vejiga masculina.
 La excavación vesicouterina, entre la vejiga y el útero de la mujer.

Términos médicos